The Roots Come Alive - album koncertowy hip-hopowej grupy The Roots, wydany w 1999 roku. Jest zapisem koncertu, który odbył się 11 sierpnia tego samego roku w Hammerstein Ballroom w Zurychu. Dodatkowo wydawnictwo zawiera bonusowe utwory nagrane w studio.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy hip-hopowe
Albumy The Roots
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1999